Jerzy Bąk (zm. 2021) – polski elektrotechnik, prof. dr hab. inż.
 Jerzy Bąk (ur. 1952) – polski koszykarz

Przypisy